Кирилловское сельское поселение — муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Малые Кириллы.
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Главой поселения и Главой администрации является Филипчук Наталья Павловна.

Географические данные 
 Расположение:  центральная часть Рославльского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Костырёвским сельским поселением
 на востоке — с  Любовским сельским поселением
 на юге — с Волковичским сельским поселением
 на юго-западе — с  Перенским сельским поселением
 на западе — с  Рославльским городским поселением
 на северо-западе — с  Остёрским сельским поселением
 на севере — с  Рославльским сельским поселением
 Крупные реки: Остёр, Острик.
 По территории поселения проходят автомобильные дороги  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка») и  Сафоново — Рославль.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 17 населённых пунктов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, лесопереработка, производство льняных тканей.

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Рославльского района
Муниципальные образования Рославльского района